Springbrook Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Springbrook Township (Kansas)
 Springbrook Township (North Dakota)